

Cucina 
 Tapai – piatto diffuso nell'Asia orientale e nel sud-est asiatico

Persone 
 Ernest Tapai – calciatore australiano
 Szabina Tápai – pallamanista ungherese

Pagine correlate 
 Tapay